Date statistice ale sezonului 2001-02 A PFG, care a fost câștigat de Levski Sofia.

Clasament

Primele 6

Ultimele 8

Referințe 
 

Sezoane A PFG